Il singolare femminile del torneo di tennis Rome Masters 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Amélie Mauresmo 6-2, 7-64.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (terzo turno)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Venus Williams (terzo turno)
 Mary Pierce (terzo turno)
 Monica Seles (Campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Julie Halard-Decugis (terzo turno)
 Sandrine Testud (secondo turno)

 Anke Huber (secondo turno)
 Jennifer Capriati (primo turno)
 Elena Lichovceva (primo turno)
 Amélie Mauresmo (finale)
 Ai Sugiyama (secondo turno)
 Nathalie Dechy (primo turno)
 Dominique Monami (secondo turno)
 Silvija Talaja (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2000